Владимир Николаевич Мещеряков::
 Мещеряков, Владимир Николаевич (1885—1946) — советский партийный и государственный деятель, дипломат.
 Мещеряков, Владимир Николаевич (род. 1957) — советский украинский архитектор, лауреат Государственной премии Украины (2010).